Деверо Питерс (; родилась 6 октября 1989 года, Чикаго, штат Иллинойс, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2012 года в первом раунде под общим третьим номером клубом «Миннесота Линкс». Играет в амплуа лёгкого форварда. В настоящее время защищает цвета французской команды «Тарб Жесп Бигор».

Биография 
Деверо Питерс стала заниматься баскетболом в школе Фенвика, затем, после окончания данного учебного заведения она поступила в Университет Нотр-Дам. Играя за студенческую команду «Нотр-Дам Файтинг Ириш», на позиции форварда, Деверо показала блестящие результаты. В 2011 году баскетболистка включена в «символическую пятёрку» NCAA, при этом имела лучший результат в чемпионате по блок-шотам (65) и перехватам (65). Также в этом сезоне, как и в последующем, её два раза подряд признавали лучшим оборонительным игроком Восточной конференции. На счету Деверо две финальные игры подряд (2011 и 2012) в первенстве Национальной ассоциации студенческого спорта по баскетболу. Она первая баскетболистка в истории студенческой команды, которая смогла набрать 1000 очков, 500 подборов, 200 блок-шотов, 200 перехватов и 200 передач. После таких результатов Деверо была выбрана на драфте ВНБА 2012 года в первом раунде под общим третьим номером командой «Миннесота Линкс».

В своём дебютном сезоне в ВНБА Питерс отыграла 30 матчей из 34, проводя на площадке в среднем 14,1 минуту. 20 сентября 2012 года в матче против «Лос-Анджелес Спаркс» сделала свой первый «дабл-дабл» (17 очков и 13 подборов). Участвовала во всех 4-х играх финала лиги с командой «Индиана Фивер». И если в первом сезоне стать чемпионкой не удалось, то в следующем Деверо надела на свой палец чемпионский перстень. Баскетболистка играла во всех матчах «Миннесоты Линкс» как в регулярном первенстве, так и плей-офф (41).

В перерывах между розыгрышами заокеанской лиги Питерс приезжает в Европу, осенью 2012 году она сыграла 7 матчей в составе итальянской команды «Гесам Гас». С осени 2013 года она игрок новосибирского «Динамо-ГУВД».

Во время обучения в Университете Нотр-Дам она защищала честь сборной США на Универсиаде в китайском Шэньчжэне. В той «золотой сборной» Деверо сыграла во всех 6 матчах, имея при этом следующие показатели: 10,0 очков, 5,3 подбора, 1,0 передач.

Статистика в ВНБА

Достижения 
 Победитель WNBA: 2013, 2015
 Финалист WNBA: 2012
 Чемпион Универсиады: 2011
 Финалист NCAA: 2011, 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки ЖБК «Лукка»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»